Solitaire (französisch für „einsam“) steht für:

 die Eremiten in Port Royal des Champs: Solitaires (Port-Royal)
 ein Computerspiel, siehe Klondike (Solitaire)
 ein Kartenspiel, siehe Patience
 Service Solitaire, ein Frühstücksgeschirrset für eine Person, siehe Frühstücksgeschirr
 Solitaire (Band), finnische Metal-Band
 ein Brettspiel, siehe Solitär (Brettspiel)
 Solitaire (Film), eine Filmkomödie aus dem Jahr 2016
 Solitaire (Kryptografie), ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren
 Solitaire (Namibia), eine Ortschaft in Namibia
 Solitaire (Schiff), ein Rohrlegeschiff
 M. Solitaire, Pseudonym von Woldemar Nürnberger (1818–1869), deutscher Schriftsteller und Arzt
 Solitaire (Marke), Schuhpflegeprodukte der Firma BNS Bergal, Nico & Solitaire Vertriebs GmbH in Mainz

Siehe auch:
 Solitär